Премия «Ника» «Честь и достоинство» вручается ежегодно Российской академией кинематографических искусств. Номинация существует с момента учреждения премии и впервые награды в этой категории вручались в 1988 году. Номинантов нет, премия вручается решением Академии. В 2016 году премии в этой номинации присвоено имя Эльдара Рязанова.

Ниже перечислены лауреаты и годы их жизни.

Список лауреатов

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте Российской Академии кинематографических искусств

Честь и достоинство

Награды по алфавиту